Rondon oder Rondón steht für:

Geographische Objekte:
 Rondon (Paraná), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraná
 Marechal Cândido Rondon, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraná
 Rondón (Boyacá), Gemeinde in der kolumbianischen Provinz Boyacá
 Puerto Rondón, Gemeinde in der kolumbianischen Provinz Arauca

Personen:
 Alfredo Enrique Torres Rondón (* 1950), venezolanischer Geistlicher, Bischof von San Fernando de Apure
 Cândido Rondon (1865–1958), brasilianischer Feldmarschall, Ingenieur und Abenteurer
 Diosdado Cabello Rondón (* 1963), venezolanischer Politiker, Militär und Ingenieur, siehe Diosdado Cabello
 Mariana Rondón (* 1966), venezolanische Regisseurin
 Salomón Rondón (* 1989), venezolanischer Fußballspieler
 Serguei Rondón (* 1979), kubanischer Ringer
 Vicente Rondón (1938–1992), venezolanischer Boxer